Mount Tyndall ist der Name folgender Berge:

 Mount Tyndall (Kalifornien) in der Sierra Nevada, USA
 Mount Tyndall (Tasmanien) in der West Coast Range, Australien
 Mount Tyndall (Neuseeland) in der Region Otago, Neuseeland